Springhead – miejscowość w stanie Australia Południowa (Australia)
 Springhead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Springhead – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Springhead Motorshark